Adolphe Noël des Vergers (1805-1867) : archéologue français.
 Marin Noël des Vergers (1759-1836) : fils du précédent, homme politique français.